Грушинский () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Грушинский, Николай Пантелеймонович (1915—2001) — советский и российский геофизик, профессор МГУ, популяризатор науки.
 Грушинский, Рудольф (1920—1994) — известный чешский актёр.
 Грушинский, Рудольф (младший) (род. 1946) — чешский актёр кино и телевидения.

Топоним 
 Грушинский — хутор в Боковском районе Ростовской области России.

См. также  
 Грушинский фестиваль — фестиваль авторской песни, с 1968 года регулярно проводимый под Самарой.